QRT bezeichnet:

 ein Pseudonym des Autors Konradin Leiner
 die Abkürzung für das Beenden einer Funkverbindung, siehe Q-Schlüssel
 das Quick Ray Trace Dump-Format von POV-Ray

QRT